Termenul „Salvador” se poate referi la:

In limba spaniolă sau portugheză însemnă „salvator”, „mesias”

El Salvador
San Salvador
Salvador (Bahia)
Portul Salvador (Bahia)
Salvador das Missões
Salvador do Sul
São Salvador do Tocantins
São Salvador de Lordelo

Henri Salvador
Salvador Dalí
Salvador Jové Peres